Gianni Colombo – artista
 Gianni Colombo – ciclista
 Gianni Colombo – calciatore

Pagine correlate

Giovanni Colombo